

Копи — село в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Копи — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Копи — частина села Борове в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства